Die Verschwörung bzw. Verschwörung steht für:

 Die Verschwörung (Roman) (La Conspiration), Roman von Paul Nizan (1938)
 Die Verschwörung (Theaterstück), Theaterstück von Walter Erich Schäfer (1949)
 Die Verschwörung, Alternativtitel von Zeuge einer Verschwörung, amerikanischer Spielfilm von Allan J. Pakula (1974)
 Die Verschwörung – Verrat auf höchster Ebene, britischer Fernsehfilm (2011)
 Verschwörung, Begriff aus dem Strafrecht
 Verschwörung (2018), Kriminalfilm / Thriller von Fede Alvarez (2018), Verfilmung des vierten Romans der Millennium-Romanreihe
 Tatort: Verschwörung, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)